Bragadiru város Ilfov megyében, Munténiában, Romániában.

Fekvése 
A megye délnyugati részén található, Bukarest belvárosától tizennégy kilométerre délnyugatra.

Történelem

Lakossága

Hivatkozások

További információk 
 A város honlapja
 Adatok a településről
 2002-es népszámlálási adatok
 Marele Dicționar Geografic al României

Ilfov megye települései
Románia városai